Stora Örtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Örtjärn, Västergötland, sjö i Härryda kommun,  (5,2 ha)
Stora Örtjärn, Värmland, sjö i Årjängs kommun,  (3 ha)
Stora Örtjärnen (Lekvattnets socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (5,43 ha)
Stora Örtjärnen (Långseruds socken, Värmland), sjö i Säffle kommun,  (16,2 ha)
Stora Örtjärnen (Mo socken, Hälsingland), sjö i Söderhamns kommun,  (17,7 ha)
Stora Örtjärnen (Rengsjö socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun,  (12,7 ha)

Se även
Örtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn